La Bundesautobahn 60, abbreviata anche in A 60, è una autostrada tedesca divisa in due tronconi: il primo collega il confine con il Belgio di Sankt Vith all'autostrada A 1 nei dintorni di Treviri, il secondo invece collega la città di Magonza alle autostrade A 61 e A 63. Non è previsto il completamento a medio - breve termine dell'autostrada.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 060